Russisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Russisch voetbalelftal onder 18 (vrouwen)